Lehrl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Lehrl (1894–1957), österreichischer Pädagoge und Volksbildner
 Siegfried Lehrl (* 1943), deutscher Psychologe